Plaats in Indonesië
 Ngargosoko (Kaliangkrik), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Ngargosoko (Srumbung), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java